Holasek oder Holásek ist der Familienname folgender Personen:

 Sandra Holasek (* 1968), österreichische Ernährungswissenschaftlerin und Politikerin (ÖVP)
 Peter Holásek (*  1953), slowakischer Diplomat